

Codici
 PWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Wiley Post, Oklahoma City (Oklahoma), Stati Uniti

Geografia
 PWA – acronimo di Portuguese West Africa, colonia portoghese corrispondente all'attuale Angola

Informatica
 PWA – acronimo di Progressive Web App, applicazioni web che vengono sviluppate e caricate come normali pagine web, ma che si comportano in modo simile alle applicazioni native quando utilizzate su un dispositivo mobile